Liancourt puede referirse a las siguientes divisiones administrativas:
 Liancourt, población y comuna del departamento de Ariège (Francia).
 Liancourt, comuna del departamento de  Artibonito (Haití).
 Liancourt, 1.ª y única sección comunal de la comuna anterior.